Humberto Ortiz puede hacer referencia a:
 Humberto "El Tucho" Ortiz, entrenador de fútbol colombiano.
 Humberto Ortiz "Coquito", actor y humorista argentino.